Ferreola ebenus är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Jonathan S. Stokes. Ferreola ebenus ingår i släktet Ferreola och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
ebenus